Hastings est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponyme

Australie 
 Hastings (Nouvelle-Galles du Sud)
 Hastings (Victoria)
 Hastings River, rivière des Nouvelles Galles du Sud
 Conseil de Port Macquarie-Hastings, zone d'administration locale

Barbade 
 Hastings (Barbade)

Canada 
 Hastings (Nouveau-Brunswick)
 Comté de Hastings, en Ontario
 Centre Hastings, municipalité ontarienne
 Hastings Highlands, municipalité ontarienne
 Prince Edward—Hastings, circonscription électorale de ontarienne
 Hastings, ancienne circonscription fédérale ontarienne
 Hastings-Est, ancienne circonscription fédérale ontarienne (1867-1924)
 Hastings-Nord, ancienne circonscription fédérale ontarienne (1867-1903)
 Hastings-Ouest, ancienne circonscription fédérale ontarienne (1867-1924)
 Hastings-Sud, ancienne circonscription fédérale ontarienne (1924-1966)

États-Unis 
 Hastings, ville du comté de Saint Johns, dans l'État de Floride ;
 Hastings, localité du comté de Mills, dans l'État de l'Iowa ;
 dans l'État du Michigan :
 Hastings, ville siège du comté de Barry,
 Hastings Charter Township, localité du comté de Barry, sous statut de  ;
 Hastings, ville à cheval sur les comtés de Dakota (dont elle est le siège) et de Washington, dans l'État du Minnesota ;
 Hastings, ville siège du comté d'Adams, dans l'État du Nebraska ;
 dans l'État de New York :
 Hastings, ville du comté d'Oswego,
 Hastings-on-Hudson, ville du comté de Westchester ;
 Hastings, ville située en Oklahoma ;
 Hastings, ville du comté de Cambria, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 L'école de droit Hastings, établissement de l'université de Californie situé à San Francisco ;
 .

France 
 Hastings, quartier de la ville de Caen

Malte 
 Jardins Hastings, jardin public de La Valette.

Nouvelle-Zélande 
 Hastings (Nouvelle-Zélande)

Royaume-Uni 
 Hastings, ville dans le comté du Sussex de l'Est au sud du pays, et au nord de laquelle se déroula la célèbre Bataille de Hastings en 1066, qui vit la victoire du duc Guillaume de Normandie sur le dernier roi anglo-saxon Harold Godwinson.

Sierra Leone 
 Hastings (Sierra Leone)

Patronyme 

 Alcee Hastings (1936-2021), homme politique américain
 Beatrice Hastings (1879-1943), poétesse, journaliste et critique d’art britannique
 Bob Hastings (1925-2014), acteur américain
 Lady Flora Hastings (1806- 1839), aristocrate et dame de compagnie de la mère de la reine Victoria
 Francis Rawdon-Hastings (1754-1826), gouverneur des Indes, 
 Frank Abney Hastings (1794-1828), marin britannique, philhellène et cousin du précédent
 Gavin Hastings (1962- ), rugbyman écossais, frère de Scott
 George Hastings (8 comte de Huntingdon ; 1677-1705), militaire anglais
 Gilberto de Hastings  (?-1166), premier évêque de Lisbonne, 
 
 Henry Hastings Sibley (1811-1891), homme politique américain 
 Jean de Hastings (2e comte de Pembroke) (1347-1375), noble britannique 
 Jeff Hastings (1959-), skieur américain
 Macdonald Hastings (1909-1982), journaliste, scénariste et auteur britannique de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse
 
 Michel Hastings (1955-), politiste français
 Pye Hastings (1947-), guitariste du groupe Caravan
 Reed Hastings (1960-), entrepreneur américain
 Richard Hastings (1977-), joueur de soccer canadien
 Scott Hastings (1964-), rugbyman écossais, frère de Gavin
 Warren Hastings (1732-2818), gouverneur du Bengale fin 
 William Hastings (1430-1483), noble anglais, personnalité de la guerre des Deux-Roses
 William Hastings Kerr (1826-1888), avocat de Montréal

Prénom 
 Joel Hastings Metcalf, astronome américain
 Hastings Lionel Ismay, homme politique britannique 
Hasting, chef Viking

Personnages de fiction 
 Arthur Hastings, ami d'Hercule Poirot
 Spencer Hastings, dans la série Les Menteuses

Divers 
 Tournoi de Hastings, tournoi d'échecs
 Tournoi d'Hastings 1895, tournoi d'échecs
 Handley Page Hastings, avion
 Paul, Hastings, Janofsky & Walker, cabinet d'avocats

Homonymie partielle 
 Hastings—Frontenac, ancienne circonscription fédérale ontarienne (1952-1966/1976-1981)
 Hastings—Frontenac—Lennox et Addington, ancienne circonscription fédérale ontarienne (1981-1996)
 Hastings—Peterborough, ancienne circonscription fédérale ontarienne (1924-1952)

Voir aussi 
 Hastingues, commune française du département des Landes, région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais